Бенегас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бенегас, Касильда (1907—2022) — парагвайско-аргентинская супердолгожительница, прожившая 115 лет
 Бенегас, Леандро (род. 1988) — аргентинский и чилийский футболист